Carville (Frankrijk), een voormalige gemeente in het Franse departement Calvados
Carville-la-Folletière, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
Carville-Pot-de-Fer, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
Carville (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana